Muhammed Münir Güngen (ur. 24 sierpnia 1998 w Erzurumie) – turecki skoczek narciarski. Uczestnik zimowej uniwersjady (2017) oraz mistrzostw świata juniorów (2018).

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych organizowanych przez FIS Güngen zadebiutował w lutym 2014 w Râșnovie – wystąpił najpierw w konkursach Pucharu Karpat (15. i 14. miejsce), a następnie w konkursach FIS Cup (39. i 37. miejsce). We wrześniu 2015 dwukrotnie zajął miejsca w czołowej piątce zawodów Pucharu Karpat w Râșnovie – był trzeci i piąty. Dzięki temu w klasyfikacji generalnej sezonu 2015/2016 zajął trzecie miejsce, ustępując tylko dwóm swoim rodakom – Muhammetowi İrfanowi Çintımarowi i Fatihowi Ardzie İpcioğlu. W styczniu 2016 zdobył pierwsze punkty do klasyfikacji FIS Cup, zajmując dwukrotnie 22. miejsce w Pjongczangu. W grudniu 2016 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 71. pozycję w Vikersund. 1 lutego 2017 wystartował na zimowej uniwersjadzie w Ałmaty, gdzie indywidualnie zajął 35. miejsce. Trzy dni później zdobył pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując 27. miejsce w 28-osobowej stawce w zawodach w Erzurum. W lutym 2018 wystartował w mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym w Kanderstegu, zajmując 63. miejsce w konkursie indywidualnym.

Na arenie międzynarodowej po raz ostatni wystąpił w lipcu 2021, zajmując miejsca w czwartej dziesiątce Letniego Pucharu Kontynentalnego w Kuopio. W tym samym roku przeprowadził się na stałe do Moskwy, gdzie wziął ślub i zakończył karierę sportową.

W 2016 w Ruce ustanowił swój rekord życiowy, skacząc na odległość 145 m. Wynik ten do 2022 był rekordem Turcji w długości skoku narciarskiego.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty M. M. Güngena na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Starty M. M. Güngena na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Ludzie urodzeni w Erzurumie
Tureccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1998